Kuptschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Kuptschynzi (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Kuptschynzi (Illinzi)